Brodhead est le nom de deux localités des États-Unis : 
 Brodhead, une ville du Kentucky ;
 Brodhead, une ville du Wisconsin.

Homonymie de localités aux États-Unis